ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1934—1935 — 41-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Мітропи 

Турнір за право участі у кубку Мітропи 1935 для команд, що посіли 3-6 місця у чемпіонаті Австрії

Кубок Мітропи

Товариські матчі

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

1934–1935
Ферст Вієнна